Comuna Brăești se poate referi la una din următoarele:
 Comuna Brăești, Botoșani
 Comuna Brăești, Buzău
 Comuna Brăești, Iași